Delage steht für

 Delage, eine ehemalige französische Automarke mit Schwerpunkt auf sportlichen und luxuriösen Automobilen

Delage ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave Delage (1883–1946), französischer Flugzeugkonstrukteur
 Maurice Delage (1879–1961), französischer Komponist und Pianist
 Mickaël Delage (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Yves Marie Delage (1854–1920), französischer Zoologe

Delâge ist der Familienname von:
 Louis Delâge (1874–1947), französischer Automobilproduzent, Gründer von Delage